En Pologne, Skąpe est le nom de :

 Skąpe, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Skąpe, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Skąpe, gmina de la voïvodie de Lubusz
 Skąpe, village de la voïvodie de Lubusz, siège de cette gmina
 Skąpe, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Skąpe, village de la voïvodie de Sainte-Croix